Заиров:

 Заиров, Интигам (род. 1985) — азербайджанский тяжёлоатлет, чемпион Европы 2013 года.
 Заиров, Мухиддин Заирович (1931—2018) — советский и таджикский государственный и политический деятель, министр сельского хозяйства Таджикской ССР (1973—1982), депутат Верховного Совета СССР.

 Женский вариант
 Заирова